Fattore di qualità – in un mezzo elastico, grandezza che mette in relazione la rigidità del materiale, legata alla velocità con cui le onde si propagano al suo interno, con il tasso di dissipazione.

Il termine viene usato principalmente in due settori:

 Fattore di qualità – in geofisica, proprietà del mezzo terrestre
 Fattore di qualità – in elettrotecnica, proprietà di risonanza di un circuito elettrico